Пеш (Коршенбройх) () — посёлок в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия. Входит в состав города Коршенброх района Рейн-Нойс.

Впервые упоминается в 1263 году.

В 1853 году через Пеш прошла железная дорога. В 1953 году была построена католическая церковь Святой Марии.

1 января 1975 вошёл в состав общины Коршенброх.

Население

Примечания 

Города Северного Рейна-Вестфалии